Das Monte Carlo Classic 2005 fand vom 8. bis 12. November 2005 in Monte Carlo, Monaco, im Stade Louis II statt. Das Squashturnier der Damen war Teil der WSA World Tour 2005/06 und gehörte zur Kategorie WSA Silver 25. Das Preisgeld betrug 31.000 US-Dollar.

Vanessa Atkinson sicherte sich den Turniergewinn mit einem Finalsieg gegen Madeline Perry, die sie mit 9:2, 9:5 und 9:7 besiegte.

Das Teilnehmerfeld der Damenkonkurrenz bestand aus 16 Spielerinnen, davon vier Startplätze für Qualifikantinnen. Die acht besten Spielerinnen wurden gesetzt. Eine Wildcard wurde nicht vergeben.

Ergebnisse

Setzliste

Hauptrunde

Weblinks 
 Ergebnisse auf squashinfo.com (englisch)

Einzelnachweise 

2005
WSA World Tour 2005/06